Литовская дивизия, наименование формирования:
 Литовская дивизия — соединение Русской армии, ранее 1-я уланская дивизия.
 Литовская дивизия — соединение РККА Вооружённых сил Союза ССР.